Чауш - від тюрк. воїн

 чауш-баши – головний церемоніймейстер і генерал-квартирмейстер у Оттоманській імперії

 в різні історичні періоди чаушем також називали старшого наглядача над працівниками, воєначальника нижчого рангу й командира невеликої фортеці, військового гінця, охоронця і глашатая, ватажка каравану паломників і навіть служку в мечеті.

 Чауш (сорт винограду)

Особи:
 Ґеворк Чауш (1870 або 1871 — †27 травня 1907) — визначний діяч вірменського національно-визвольного руху.

Джерела

 Донидзе Г.И., Этимологический словарь тюркских языков.